

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1998-1999.
      Retrocessa in Eccellenza 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti 
Il Cantalupo è una compagine di Monza.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1998-1999.
      Retrocessa in Eccellenza 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C 
Il Tecnoleno è una rappresentativa della città di Leno.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1998-1999.
      Retrocessa in Eccellenza 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Note:
Il Sassuolo è stato poi ripescato in Serie C2 1998-1999 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Spareggio salvezza

Note

Voci correlate 
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 (gironi D-E-F)
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Dilettanti 1997-1998

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997